Nantes har flere betydninger:
 Nantes, by i Frankrig
 Nantes (São Paulo), kvarter i São Paulo
 Nantes (Québec), en kommune i den canadiske provins Québec